

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 6 podstawowych
 Bystra – część miasta Szczytno
 Bystra – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice
 Bystra – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański
 Bystra – wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilkowice (dawniej dwie odrębne wsie: Bystra Krakowska i Bystra Śląska)
 Bystra – przysiółek wsi Koszarawa w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Koszarawa
 Bystra – wieś woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Radziechowy-Wieprz
 Bystra – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów

Rzeki i potoki 
 Bystra – potok górski w Sudetach Zachodnich, w Rudawach Janowickich,
 Bystra – dopływ Dońca na Ukrainie
 Bystra – dopływ Koszarawy
 Bystra – dopływ Orawicy na Słowacji
 Bystra – dopływ Ropy
 Bystra – dopływ Juszczynki
 Bystra – rzeka, prawy dopływ Wisły
 Bystra – dopływ Wody Ujsolskiej
 Bystra – potok płynący Doliną Bystrą w słowackich Tatrach Zachodnich
 Bystra – potok płynący Doliną Bystrej w polskich Tatrach Zachodnich
 Bystra – inna nazwa Bystrzanki, dopływu Skawy (Beskidy Zachodnie)
 Bystra – inna nazwa Klikawy, dopływu Metuje (Kotlina Kłodzka/Wzgórza Lewińskie)

Szczyty i skały 
 Bystra – skała w Ojcowskim Parku Narodowym
 Bystra – szczyt w Gorcach
 Bystra – najwyższy szczyt Tatr Zachodnich
 Bystra – szczyt w Beskidzie Sądeckim

Zobacz też 
 Bystre, Bystry
 Bystra Gdańska
 Bystra Podhalańska, Bystrá